Al-Maghribi ist der Name von:
 Mahmud Sulaiman al-Maghribi (1935–2009), libyscher Premierminister
 Muhyī ad-Dīn al-Maghribī, arabischer Astronom und Mathematiker des 13. Jahrhunderts